

Види још 
 Фудбалска репрезентација Југославије

Спољашње везе 
 Званични сајт фудбалске репрезентације Југославије

Фудбалска репрезентација Југославије
Фудбал у Југославији